2015 est une année du calendrier grégorien.
 2015 est une entreprise de développement de jeux vidéo.
2 015 est un entier naturel.

Homonymie de nombre